Reinikka ist der Name von

 Aulis Reinikka (1915–1998), finnischer Zehnkämpfer und Stabhochspringer
 Ilmari Reinikka (1906–1978), finnischer Hochspringer und Speerwerfer